Муштари () — фамилия, отсылающая к персидскому названию планеты Юпитер. 

Известные носители:
 Муштари, Данияр Хамидович
 Муштари, Хамид Музафарович